Долина, Мария Ивановна (1868—1919) — русская оперная певица (контральто).
 Долина, Мария Ивановна (1922—2010) — советская лётчица, Герой Советского Союза.